Erkan ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Bedeutung 
Erkan ist ein türkischer Name. Bedeutungen des Namens können folgendes einbeziehen: Würdenträger bzw. Älterer einer Gemeinschaft, eine Tradition oder ein Militärrang wie General bzw. Admiral.

Namensträger

Vorname 

 Erkan Aki (* 1969), schweizerisch-türkischer Tenor
 Erkan Arıkan (* 1969), deutscher Fernsehmoderator
 Erkan Gündüz (* 1972), türkischer Schauspieler und Stuntman
 Erkan Kaş (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Erkan Mumcu (* 1963), türkischer Politiker
 Erkan Özbey (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Erkan Petekkaya (* 1970), türkischer Schauspieler
 Erkan Sekman (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Erkan Sözeri (* 1966), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Erkan Süer (* 2001), türkischer Fußballspieler
 Erkan Taşkıran (* 1985), türkischer Fußballspieler

 Erkan Zengin (* 1985), schwedischer Fußballspieler

Familienname 
 Adnan Erkan (* 1968), türkischer Fußballtorhüter
 Enes Erkan (* 1987), türkischer Karateka
 Mustafa Erkan (* 1984), ehem. deutscher Landtagsabgeordneter (früher SPD, heute AKP)
 Teoman Erkan (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Yaşar Erkan (1911–1986), türkischer Ringer

Siehe auch 
 Ercan
 Erkan und Stefan

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname
Familienname